Brodau bezeichnet:
 Brodau (Delitzsch), Ortsteil der Stadt Delitzsch in Sachsen
 Brodau (Schashagen), Ortsteil der Gemeinde Schashagen in Schleswig-Holstein
 Brodowo (Iłowo-Osada), Ort der Gmina Iłowo-Osada im Powiat Działdowski in Polen, dessen Name bis 1920 und von 1938 bis 1945 Brodau war